Харал де Бериос има више значења:

 Харал де Бериос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Харал де Бериос, Естасион Харал (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику